Touch, standard Unix parancs, mely egy fájl időbélyegének megváltoztatására szolgál
Touch, folyó Franciaország területén, a Garonne jobb oldali mellékfolyója
Touch, az Eurythmics angol new wave együttes albuma
Touch (Ivaszaki Josimi-dal)
Touch (Natasha Bedingfield-dal)
Touch (Omarion-dal)
Touch (film)
Touch (manga)